Siphonosoma är ett släkte av stjärnmaskar. Siphonosoma ingår i familjen Sipunculidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Siphonosoma